Niedrzwica Duża peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Niedrzwica Duża, une gmina rurale 
 Niedrzwica Duża, un village, chef-lieu de la gmina ci-dessus